Гокленій (1547—1628) — представник пізньої протестантської неосхоластики, автор «Lexicon philosophicum»
 Рудольф Гокленій Молодший, Рудольф Гокленіус Молодший (1572—1621) — німецький фізик, медик і математик.
 Кратер Гокленій () — великий древній ударний кратер на південно-західній частині моря Достатку